SA-3 Goa – oznaczenie w kodzie NATO radzieckich rakiet przeciwlotniczych S-125
 Sprzęg SA-3 – samoczynny sprzęg kolejowy